Цыгановка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Цыгановка — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Цыгановка — посёлок в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Цыгановка — деревня в Первомайском районе Нижегородской области.
 Цыгановка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Цыгановка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Цыгановка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Цыгановка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Цыгановка — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Цыгановка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Украина 
 Цыгановка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Цикуновка